I Fineschi sono un’antica famiglia toscana originaria di Radda in Chianti

Storia

Origini 

Sviluppatasi principalmente fra il Chianti e Firenze, la famiglia proviene da Radda, di cui ebbe la signoria e successivamente, perso il castello,  finito sotto il controllo diretto di Firenze, si trasferì nella stessa, pur mantenendo sempre uno stretto legame con la località di provenienza. Suoi esponenti furono cittadini di Firenze, anche al servizio della Repubblica.

Cognome
Nel periodo post feudale, viveva ser Lore di Finochio da Radda, notaio che rogava nella prima metà del secolo XIV, che in alcuni documenti viene riportato come Ser Lore Finochi da Radda. Dopo due generazioni, nasce il cognome e troviamo il nipote in atti riportato come, ser Giovanni di maestro Matteo di Ser Lore de Fineschi da Radda (dal nome medievale Finochio: Finochi-Fineschi ). Fu una scelta anche obbligata, perché i da Radda rientrano nella lista delle più antiche famiglie nobili fiorentine, che a seguito delle restrizioni comunali (Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella), volute dalle fazioni popolari al potere, per l'iscrizione alle Arti e l'ammissione ai priorati dei Nobili, dovettero cambiare il proprio nome (e stemma). I discendenti continuarono ad utilizzare alternativamente, come identificativo personale: da Radda, Fineschi, Fineschi da Radda.

Esponenti
Nel periodo ancora feudale della famiglia, Dominus Corsino da Radda e figli, Spinello da Radda, del popolo di San Simone, sono fra i ghibellini cacciati o confinati da Firenze, nel 1268. Spinello e Neri da Radda, sono fra i ghibellini che accettarono la pacificazione con i guelfi nel 1280. I figli di Messer Pepo da Radda e di Spinello da Radda, risultano fra i Grandi (le famiglie magnatizie), del Sesto di San Pietro Scheraggio in Contado, nel 1295 (successivamente con la risuddivisione di Firenze dai Sestieri in Quartieri, saranno fra i nobili posti in quello di Santa Croce, 1343). Mino da Radda è ricordato, per esser stato fra i capi ghibellini ed esuli guelfi bianchi (insieme a Dante Alighieri, Bertino de' Pazzi, Torrigiano, Carbone e Vieri de' Cerchi, Guglielmino da Ricasoli, Neri, Bettino il Grosso, Bettino e Nuccio di Accerito degli Ubertini, Neri e Andrea de' Gherardini, Branca e Chele degli Scolari, Lapo, Ghino, Taddeo e Azzolino degli Uberti), riunitisi l'8 giugno 1302 all'Abbazia di San Gaudenzio, per pianificare la ripresa del potere a Firenze, manu militari (che poi non avvenne). Tutti costoro furono condannati a morte in contumacia dal Capitano del Popolo fiorentino, Nello Guelfoni e dal Podestà di Firenze, Gherardino di Gambara da Brescia.

In tempi successivi, abbandonando lo stato feudale, si ricordano ser Lore di Finochio da Radda  che fu notaio (notaio delle riformagioni di San Gimignano ), il figlio ser Matteo, vissuto fra la seconda metà del XIV secolo e la prima del XV (morto nel 1418, o 1419) fu notaio e maestro di grammatica e insegnò le arti nello Studio fiorentino (imborsato, fu estratto nel 1427 per esser notaio della Signoria, ma era già deceduto). Per testamento lasciò 10 Fiorini d’oro per la realizzazione di una pala d’altare per la chiesa di San Biagio a Vercenni, Radda.

I suoi figli includono ser Giovanni (n. circa 1389), che fu giudice e notaio (notaio della Signoria 1435 e 1437), ser Bartolomeo (n. circa 1395), notaio, (notaio della Signoria 1435), Guasparre (n. circa 1393), medico fisico, fu maestro e camerlengo presso lo Studio, squittinato nel 1433, console dell'Arte dei Medici e degli Speziali nel 1443   e Mariotto (n. circa 1400).

Notai saranno anche, in linea diretta, il nipote, ser Domenico di Ser Bartolomeo di M° Matteo (n. 1434; notaio della Signoria 1493) e il bisnipote, ser Bartolomeo di ser Domenico di ser Bartolomeo (n. 1472; notaio della Signoria 1508, 1513, 1528), appartenenti quindi alla prima delle Arti Maggiori di Firenze, quella appunto dei Giudici e dei Notai. Il figlio di quest'ultimo ser Bartolomeo, Domenico (n. 1502), fu membro dei 12 Buonomini, Gonfalone Scala. Francesco (n.1448), figlio di Ser Jacopo di Ser Bartolomeo di M° Matteo, è Priore nel 1486. Girolamo di Francesco di Ser Giovanni di Maestro Matteo, fu squittinato nel 1524, fu membro dei 12 Buonomini nel 1538 e podestà di Cascia nel 1548. Antonio di Girolamo di Francesco di Ser Giovanni, fu membro dei 12 Buonomini (1556), podestà di Castelfranco di Sopra (1582), ancora membro dei 12 Buonomini nel 1583 e capitano di Orsanmichele nel 1598.

Francesco di Mariotto di Ser Matteo de Fineschi di Firenze, si trasferisce a Siena (abitante nel 1476), dando il via alla linea senese ed è maestro di ballo. Anche il figlio di Maestro Francesco sara' maestro di ballo e Maestro Marchantonio di Francesco Fineschi, con atto notarile del primo Gennaio 1537, aprira' con un collega (Maestro Lorenzo), una scuola di ballo per i giovani gentiluomini (in particolare i figli di messer Gismondo Chigi e di messer Girolamo Cinughi) e damigelle senesi.

A Roma, Nicola Gioannazzo de Fineschi, fu conservatore in Campidoglio nel 1511 (carica che attribuiva automaticamente la nobiltà civica/patriziato romano). Antonio Fineschi fu caporione di Trevi nel 1532. Nel 1546, Girolamo Fineschi è fra i finanziatori della fabbrica della Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini.

Nel 1635 viene citato Tiberio (1573 - 1655) di Antonio Fineschi, per aver ricevuto le antiche proprietà a Stignano-Buggiano, di Coluccio Salutati (1375-1406), noto cancelliere e segretario della Repubblica di Firenze, quale eredità di sua sorella Virginia, che aveva sposato Francesco Salutati, discendente del segretario fiorentino. Il figlio di Tiberio, Antonio Fineschi da Radda, sempre nel XVII secolo, fu molto noto e apprezzato a Firenze, per la sua poesia e drammaturgia.

Nel settecento, da un ramo collaterale (se ne ha tracce dalla fine del ‘600), fu podestà di Campi Bisenzio (1747), Domenico di Egidio Fineschi da Lamole (Lamole, frazione del Comune di Greve in Chianti, a 12 km da Radda).

La famiglia ebbe sepoltura sia a Radda, nella Chiesa di San Niccolò, che a Firenze, nella Basilica di Santa Croce.

Ramo di Siena
A Siena, città vicina a Radda e non più nemica di Firenze, si sviluppò un ramo e nel ‘700 si ricordano, Anton Maria (1743-1803), laureato in utroque jure, valente giurista ed agronomo e suo nipote, don Michelangelo (1777-1841), che fu canonico del Duomo, professore di sacre scritture e lingue orientali presso l'Università degli Studi di Siena e membro dell'Accademia dei Fisiocritici. Il dott. Giovan Domenico di Girolamo Fineschi (n. 1761; altro nipote di Anton Maria per parte di fratello), laureato in utroque jure, fu notaio e cancelliere comunitativo (carica creata in epoca granducale, che non proveniva da estrazioni per imborsamenti, ma da Motu proprio del granduca, cioè per nomina diretta del sovrano). Fu anche capitano della Nobile Contrada del Nicchio per il Palio straordinario corso in onore della visita senese del granduca Ferdinando III e della granduchessa Luisa Maria di Borbone-Napoli, del 17 Agosto 1791. Il padre e lo zio di Anton Maria, Giovan Domenico (n. 1695) e Francesco (n. 1688) di Giuseppe Fineschi, furono il primo, priore della Contrada Sovrana dell'Istrice (1733), il secondo, capitano della stessa contrada (1735).

Ramo del principato di Piombino

Nel periodo dell'Ancien Régime e poi napoleonico, all'Elba e Piombino, in questo piccolo stato, in cui godette della nobiltà, fiorì un altro ramo Fineschi, sempre proveniente dall'area senese, che alzò due ulteriori armi.
Di loro, servendo sia sotto la corona dei Boncompagni-Ludovisi, che quella di Felice Baciocchi ed Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone I, si ricorda nel '700, all'Elba, il dott. Girolamo di Francesco Fineschi (1726-1813), sposato con Fiore Taddei Castelli (sorella di Lazzaro Taddei Castelli, governatore generale). Medico fisico, fu membro del consiglio degli Anziani di Rio, intendente delle miniere di ferro, ministro di marina, giudice di pace e presidente del tribunale correzionale di Longone.
Il figlio Francesco (n.1764), fu avvocato, notaio, giudice, governatore dei paesi di Buriano (1795), Scarlino  (1800) e Suvereto (1805), primo giudice auditore presso il tribunale civile e criminale del principato (1807), procuratore imperiale con il titolo di commissario del principe (1808), capitano della guardia nazionale e capitano della guardia d'onore, infine, dopo l'annessione del principato al Granducato di Toscana, podestà di Castel del Piano.

Francesco ha lasciato molti scritti ed in una lunghissima lettera scritta al granduca Ferdinando III del 1823, riporta fra le altre cose, della propria interessante storia personale, anche quella breve militare nel periodo rivoluzionario, qui un passo:

Il secondogenito di Girolamo, Teofilo (1766-1830), sposato con Caterina Soldani, fu membro del consiglio degli Anziani di Piombino (1801-1804), tesoriere del principato, consigliere municipale di Piombino (1813). Teofilo ebbe due figli, Lorenzo (1797-1860) e Giacomo (1798-1846). Il secondo, laureato in legge, fu procuratore comunitativo di Piombino; il primo, ufficiale d'artiglieria, colonnello, sposato con Elisa Lubrano, fu comandante del battaglione d’artiglieria da piazza, comandante il 1º battaglione cannonieri Guarda-coste Continentali, comandante della piazza di 1ª classe di Orbetello e del 3º battaglione cacciatori volontari di costa (1855), ispettore generale del R. Corpo d'Artiglieria e ultimo capo dello stato maggiore generale del granduca Leopoldo II, infine, governatore civile e militare dell'isola d'Elba.

Dopo l'unificazione del Regno d'Italia, suo figlio Adolfo (1838-1929), giovane tenente dell'esercito toscano, entrò in quello nazionale neocostituito.  Ufficiale d’artiglieria, fu tenente generale del R.E., si sposò con Maria Lavinia Sergardi, figlia dell'avv. Tiberio Sergardi, sindaco di Siena e senatore del regno, ultima del suo ramo. La sorella di Adolfo, Adele (n. 1844), andrà in sposa al dott. Bernardino Riccomanni, patrizio aretino. I figli di Adolfo, Lorenzo (1874-1937), ufficiale di fanteria, fu generale di brigata del R.E. e luogotenente generale della M.V.S.N; Guido (1891-1950), avvocato, partecipò alla Marcia su Roma (1922), fu assessore anziano al comune di Siena, Maggiore del R.E. di complemento, si sposò con Maria Gabriella Rugani. Le sorelle di Lorenzo e Guido, andranno in spose, Elisa (1876-1963), al conte Emilio Piccolomini Clementini, patrizio senese, Maria (1880-1963) e Lina (1892-1984), rispettivamente ai fratelli Emilio Griccioli, la prima e al Col. Mario Griccioli, la seconda.
I discendenti (Fineschi Sergardi) vivono ancora oggi a Siena, risiedendo nel palazzo Fineschi Sergardi e a Roma.

Note

Annotazioni

Fonti

Bibliografia

Voci correlate 
 Principato di Lucca e Piombino
 Torri costiere del Principato di Piombino
 Nobiltà
 Gallo Nero
 Armoriale delle famiglie italiane (Fi-Fl)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 

Famiglie toscane
Danza rinascimentale
Storia della Toscana